Пыздры:

 Пыздры — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вжесьнёвский повят.
 Пыздры — гмина (волость) в Польше, входит в Вжесьнёвский повят, Великопольское воеводство.